Jørgen Stubberud (1883-1980), explorateur polaire norvégien.
 Jørn Stubberud (né en 1968), musicien norvégien.

Patronyme norvégien